Monteagudo (gemeente in Bolivia), een gemeente in de Boliviaanse provincie Hernando Siles
Monteagudo (Bolivia), de hoofdplaats van deze gemeente
Monteagudo (Navarra), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
Monteagudo de las Salinas, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Monteagudo de las Vicarías, een gemeente in de Spaanse provincie Soria
Monteagudo del Castillo, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel